Erra peut faire référence à :
 Erra, dieu mésopotamien représentant la guerre et la violence ;
 Erra, groupe américain de metal progressif et de metalcore ;
 Erra, un petit bourg de la commune de Sonda du comté de Viru-Est en Estonie.